Микляево — деревня в Клинском районе Московской области, в составе Воронинского сельского поселения. Население —  чел. (). До 2006 года Микляево входило в состав Слободского сельского округа

Деревня расположена в северной части района, примерно в 27 км к северо-северо-востоку от райцентра Клин, у границы с Тверской областью, на правом берегу малой речки Малаховка (приток реки Крутец), высота центра над уровнем моря 137 м. Ближайший населённый пункт — деревня Задний Двор в 1,5 км на юго-запад.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Воронинское на сайте Клинского района
 Устав сп Воронинское.
 Карта Клинского района.
 

Населённые пункты городского округа Клин